Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Чжань Юнжань і Моніка Нікулеску.

Серена Вільямс і Вінус Вільямс виграли титул, перемігши у фіналі пару Чжань Юнжань і Моніка Нікулеску з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари 

  Кара Блек /  Лізель Губер (чвертьфінал)
  Серена Вільямс /  Вінус Вільямс (чемпіонки)
  Бетані Маттек-Сендс /  Надія Петрова (півфінал)
  Сорана Кирстя /  Марія Кириленко (півфінал)

Сітка

Посилання 

2009
Bank of the West Classic